La masia (Miró), pintura de Joan Miró
 La masia de 1907, reality show emès per TV3 (2007).
 Instal·lacions:
 Topònims:
 La Masia, residència del planter del FC Barcelona, a Barcelona 
 Escola La Masia, escola cooperativa de Museros, a l'Horta Nord 
 La Masia (Hortoneda), partida rural del municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà 
 La Masia de Carruano, barri del municipi de Les Coves de Vinromà, a la Plana Alta 
 La Masia Blanca (El Vendrell), al Baix Penedès
 Jaciment arqueològic de la Masia
 Camps de la Masia (Vilanova), camps de conreus abandonats del municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Rasa de la Masia, afluent del Torrent d'Aigüesvives, al Solsonès
Masies:
 La Masia (l'Alzina), masia del municipi de Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà
 La Masia (Castellar de la Ribera), masia del municipi de Castellar de la Ribera, al Solsonès
 La Masia Cremada, masia del municipi de Pinell de Solsonès, al Solsonès
 La Masia Blanca (Vilaür), una masia del municipi de Vilaür (Alt Empordà)